Osoby:
 Friedrich Wilhelm Ernst Knobelsdorff – pruski dyplomata
 Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff (1699–1753) – niemiecki architekt i malarz 
 Otto von Knobelsdorff (1886–1966) – niemiecki wojskowy, generał wojsk pancernych Wehrmachtu

Inne:
 Knobelsdorff – ród
 (29329) Knobelsdorff – planetoida

Zobacz też:
 Knobelsdorf